Фигурное катание на зимней Универсиаде 2003 года — соревнования по фигурному катанию на XXI Всемирной зимней Универсиаде. Прошли в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Все соревнования были проведены с 16 по 26 января 2003 года в Удине.

Участники 
В соответствии с Положением FISU, фигуристы должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2003 года (то есть допускаются только спортсмены родившиеся между 1 января 1975 года и 31 декабря1985 года).

Каждая страна на соревнования по фигурному катанию может выставить до трёх участников (пары).

В отличие от большинства соревнований по фигурному катанию, на Универсиадах не происходит квалификации для исполнения произвольной программы (танца). То есть все спортсмены исполняют оба (а танцоры — три) вида программ.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы 

WD — соревнования не закончила.

См. также 
 Список медалистов по фигурному катанию на зимних Универсиадах

Ссылки 
 Информация о соревнованиях по фигурному катанию на официальном сайте Универсиады
 2003 Winter Universiade results

2003 год в фигурном катании
2003
Универсиада
Фигурное катание в сезоне 2002/2003
Зимняя Универсиада 2003